Gyenes László (1857–1924) színész
 Gyenes László (1933–2015) újságíró
 Gyenes László (1949) kertészmérnök